2023 NTT IndyCar Series — 28-й сезон американской гоночной серии NTT IndyCar и 112-й сезон Американского чемпионата автомобилей с открытыми колёсами.

События серии 
26 мая 2022 года было объявлено о том, что Shell заменит  в качестве поставщика топлива, озвучив планы по переводу серии на 100% топливо из возобновляемых источников.

Команды и гонщики 
Все команды используют шасси Dallara  и шины Firestone .

Ниже приведён список подтвержденных участников.

 — новичок серии

 — изначально заявлен только на дорожные этапы

 — изначально заявлен только на этапы на овалах

 — изначально заявлен только на 500 миль Индианаполиса

Календарь сезона 
Предварительная версия календаря была анонсирована 27 сентября 2021 года и она содержит 17 этапов.

 — городская/дорожная трасса

 — овал

Примечания

Примечания